Lançarote da Franca
 Lançarote de Lagos
 Lanzarote
 Lancelot